Zagrożenia lokalne to zagrożenia niebędące klęską żywiołową, ale spowodowane różnymi gwałtownymi zdarzeniami (w tym także klęskami żywiołowymi), które mogą wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu i stworzyć powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

Zagrożenia lokalne:
skażenie obszarowe substancjami radioaktywnymi 
skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 
skażenia chemiczne i biologiczne w wyniku katastrof obiektów hydrotechnicznych 
skażenia chemiczne i biologiczne w wyniku klęsk żywiołowych

Katastrofy